Stazione di Priverno – Stazione lungo il tratto ferroviario dismesso tra Velletri e Priverno-Fossanova della ferrovia Velletri-Terracina
 Stazione di Priverno-Fossanova – Stazione posta sulla Direttissima Roma-Napoli